</noinclude>

«Горбун» () — рассказ английского писателя Артура Конан Дойля о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе. Входит в сборник «Воспоминания Шерлока Холмса», опубликованный в 1893 году.

Сюжет 
Спустя несколько месяцев после женитьбы Ватсона, летом 1889 года к нему приходит Шерлок Холмс и повествует о своем расследовании загадочной смерти полковника Джеймса Барклея.

Несколько дней назад поздним вечером между полковником и его женой Нэнси произошла ссора. По словам горничной, супруги, которые до этого почти не ссорились, очень громко ругались в закрытой гостиной, и жена Барклея несколько раз назвала мужа трусом. Внезапно раздался страшный крик полковника и грохот. Слуги проникли в гостиную и обнаружили там тело Барклея с разбитой головой и выражением неописуемого ужаса на лице, а его жена была без сознания. Исследовавший место трагедии Холмс обнаружил на портьере отпечатки лап неизвестного животного, которое не смог идентифицировать.

Детально расспросив всех свидетелей, Холмс выяснил, что незадолго до ссоры Нэнси Барклей, возвращаясь с подругой из церкви, неожиданно встретила некоего отвратительного вида горбуна, пообщавшись с которым, пришла в страшное волнение. Горбун тоже был в ярости.

Холмс предлагает Ватсону посетить этого горбуна, чтобы все выяснить. Во время визита к этому человеку выясняется, что это бывший военный, Генри Вуд, который много лет назад в Индии был сослуживцем полковника Барклея. И Барклей, и Вуд были влюблены в тогда ещё незамужнюю девушку Нэнси, но Барклей предал Вуда, выдав его неприятелю во время очередного бунта в Индии. Бунтовщики изуродовали Вуда пытками, превратив его в калеку-горбуна.

После возвращению в Англию, Вуд встречает свою бывшую возлюбленную и открывает ей страшную правду. Во время ссоры полковника Барклея с женой, Вуд, прятавшийся за портьерой, внезапно показывается перед ними. Полковник узнает человека, которого когда-то предал и обрек на смерть, и умирает от ужаса, разбив при падении голову о каминную решетку.

А следы на портьере оставляет Тэдди, дрессированный мангуст Вуда. Мангуста Вуд постоянно носит с собой, время от времени используя животное для показа фокусов.

Примечания

Ссылки 
 "The Adventure of the Crooked Man, " Glasgow Weekly Mail (November 3, 1894), 7.
 "The Adventure of the Crooked Man, " The Grand Magazine, 58 (October 1930), 153—163.
 "The Adventure of the Crooked Man, " [Illustrated by W.H. Hyde]. Harper’s Weekly, 37, No. 1907 (July 8, 1893), 645—647. (The Adventures of Sherlock Holmes)
 "The Adventure of the Crooked Man, " Illustrated by Dan Smith. New York World, Sunday magazine (June 18, 1905), 7-8.
 "The Adventure of the Crooked Man, " [Illustrated by Sidney Paget]. The Strand Magazine, 6, No. 31 (July 1893), 22-32. (The Adventures of Sherlock Holmes, 20)
 "The Adventure of the Crooked Man, " [Illustrated by Sidney Paget]. The Strand Magazine [New York], 6 (August 1893), 22-32.

Воспоминания Шерлока Холмса
Рассказы 1893 года